Mamuju kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Karampuang, ö, Sulawesi Barat, 
 Kabupaten Mamuju, kabupaten, Sulawesi Barat, 
 Mamuju, provinshuvudstad, Sulawesi Barat, 
 Kecamatan Mamuju, distrikt, Sulawesi Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar